Die 8. Fußball-Asienmeisterschaft fand vom 1. bis zum 16. Dezember 1984 in Singapur statt. Saudi-Arabien konnte sich im Feld aus zehn Mannschaften durchsetzen und bezwang Volksrepublik China im Finale mit 2:0. Es war der erste Gewinn einer Asienmeisterschaft für Saudi-Arabien.

Qualifikation 

Automatisch qualifiziert waren

  als Gastgeber
  als Titelverteidiger

Folgende 8 Mannschaften konnten sich außerdem noch qualifizieren:

Vorrunde 
Gruppe 1

|}

|}

Gruppe 2

|}

|}

Finalrunde 
Halbfinale

|}

Spiel um Platz 3

|}

Finale

|}

1984
Asienmeisterschaft
Asienmeisterschaft 1984
Sportveranstaltung in Singapur